Natschinski ist der Familienname von:

 Gerd Natschinski (1928–2015), Musical-Komponist
 Thomas Natschinski (* 1947), Musiker und Komponist